Safari (expeditie)
Wildpark, of safaripark
Safari (webbrowser), een internetbrowser
Safari (stripreeks), van Willy Vandersteen
Jean Bosco Safari, een Vlaams zanger en muzikant
Safari (automodel), een type 4x4 van het merk Tata 
Safari (Noorse supermarkt)
Safari (likeur), een likeur
Safari (1940), een film van Edward H. Griffith
Safari (1956), een film van Terence Young
Safari (ep), een ep van The Breeders uit 1992
Kerncentrale Pelindaba, een kernreactor SAFARI-1, 1st South African Fundamental Atomic Research Installation